Serre-moi est une chanson de Jenifer extraite de son second album studio, Le Passage (2004). Le morceau est sorti en tant que quatrième single de l'album le . Il se classe à la  du top singles pendant l'été 2005. Le single se vend à 40000 exemplaires.

Single musical sorti en 2005
Chanson interprétée par Jenifer
Single publié par Mercury Records